Каламоихт () — вид хрящекостных рыб из монотипического рода Erpetoichthys семейства многопёровых. Объект аквариумистики.

Описание 
Длина тела составляет в среднем до 37 см, максимальная длина составляет до 90 см.

Распространение  
Вид распространён в Западной Африке. Ареал охватывает территорию от Бенина до Камеруна, при этом особенно часто вид встречается в дельте реки Нигер. Предпочитает пресноводные реки и озёра, но встречаются также и в солоноватых водоёмах.

Образ жизни 
Хищные рыбы активны в сумерки и ночью. Питаются мелкими животными, прежде всего, насекомыми и червями. Поиск пищи происходит при помощи органов обоняния, так как зрение у рыб очень слабое.

Примечания

Литература 
 Sterba, G. (1990): Süsswasserfische der Welt. Urania-Verlag. ISBN 3-332-00109-4
 Riehl, R. & H.A. Baensch (1987): Aquarienatlas. Mergus-Verlag. ISBN 3-88244-015-5
 Lalèyè, P.A. (2006): Length–weight and length–length relationships of fishes from the Ouémé River in Bénin (West Africa). Journal of Applied Ichthyology 22: 330-333.

Многопёрообразные
Монотипические роды лучепёрых рыб
Рыбы Африки
Животные, описанные в 1865 году